Battaglia di Fidene, combattuta dai romani contro i fidenati durante il regno di Romolo;
 Battaglia di Fidene (VII secolo a.C.), combattuta dai romani contro fidenati e veienti durante il regno di Tullio Ostilio;
 Battaglia di Fidene (504 a.C.), combattuta dai romani contro fidenati e sabini nel 504 a.C..
 Battaglia di Fidene (437 a.C.), combattuta dai romani contro fidenati, veienti e falisci nel 437 a.C..
 Battaglia di Fidene (426 a.C.), combattuta dai romani contro fidenati e veienti nel 426 a.C..